Mainz steht für:

 Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz
 Bistum Mainz
 Kurmainz, ehemaliges Kurfürstentum
 Mainz (Bad Aibling), Stadtteil von Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gebr. Alexander Mainz, deutsche Musikinstrumentenmanufaktur
 Mainz, eine Dampflokomotive im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, siehe Preußische G 8
 Mainz (Meteorit), ein 1852 bei Mainz gefundener L6-Chondrit

Schiffe:
 SMS Mainz, ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Mainz (Schiff, 1929), ein Raddampfer der Köln-Düsseldorfer
 Mainz (Schiff, 1943), ein Bereisungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bingen
 ein Frachtschiff des Norddeutschen Lloyds, siehe Coblenz (Schiff)

Mainz ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Alban von Mainz († um 406), Märtyrer und Mainzer Schutzpatron
 Amram von Mainz (10. Jh.), Rabbi aus Mainz
 Otgar von Mainz (9. Jh.), Erzbischof von Mainz
 Dietger Mainz (1939–2018), deutscher Ökonom
 Elisabeth Mainz (* 1997), deutsche Ruderin
 Friedrich A. Mainz (1895–1974), deutscher Filmproduzent
 Kurt Schmitt-Mainz (1924–2007), deutscher Schauspieler und Autor
 Paul Meyer-Mainz (1864–1909), deutscher Genre- und Porträtmaler

Siehe auch:
 Freie Stadt Mainz, Titel von Mainz zwischen 1244 und 1462
 Stadt Mainz (Schiff)
 Maintz
 Mayntz
 Meintz
 Meinz